Dagboek van een herdershond, televisieserie van Willy van Hemert
 Dagboek van een herdershond (musical), musical van Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht gebaseerd op bovengenoemde televsieserie